Искусственные роды — метод прерывания нежелательной беременности на сроках от 20 недель после последней менструации путём провокации преждевременных родов.

Под искусственными родами также иногда понимают искусственную стимуляцию родов при перенашивании беременности (начиная с 41 недели) или проведение родов с помощью кесарева сечения.

Приём простагландинов 
Этот устаревший метод прерывания беременности заключается в приёме пациенткой гормона простагландина. Простагландин вызывает схватки и провоцирует медленное раскрытие шейки матки, что является довольно болезненной и продолжительной процедурой. Поэтому сейчас простагландин используется вместе с мифепристоном.

Приём мифепристона 

Большинство абортов на поздних сроках проводятся путём приёма мифепристона и спустя 36—48 часов — аналога простагландина (например, мизопростола). В отличие от принятия только простагландина, этот метод прерывания беременности более безопасный и безболезненный.

При проведении аборта на сроках более 22 недель возможно выживание ребёнка, который рождается с тяжёлыми патологиями, поэтому для умерщвления плода иногда инъецируется хлорид калия, вызывающий остановку сердца или прекращение кровоснабжения плода через пуповину.

Солевой аборт («заливка») 
Из плодного пузыря (амниона) длинной иглой откачивается 200 мл амниотической жидкости и на её место вводится гипертонический (20 %) солевой раствор. Плод умирает от гипернатриемии, и дегидратации. Через 24—48 часов производится извлечение плода. Для вызывания родов используются простагландины. Ощущения во время солевого аборта такие же, как и при обычных родах, разница лишь в меньших размерах плода.

В связи с тем, что при солевом аборте часто рождаются жизнеспособные дети, этот способ используется врачами реже, чем, например, хирургический аборт, сопровождающийся расчленением плода.

Юридические и моральные аспекты 

Прерывание беременности на поздних сроках в России и ряде других стран возможно только по медицинским показаниям (в случаях тяжёлых патологий плода, осложнений угрожающих жизни матери). Во многих странах искусственные роды, как и аборт на ранних сроках, запрещены.

В 1973 году Верховный Суд США официально признал право на аборты. В 2003 году Американский Сенат одобрил законопроект, запрещающий прерывание беременности методом искусственных родов.

См. также 
 Мифепристон

Примечания 

Методы прерывания беременности